Molekulska formula -{C17H21NO2}- se može odnositi na:

 Dezomorfin
 Nizoksetin